Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Alex O'Brien che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Rick Leach 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (campioni)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (semifinali)

 Sandon Stolle /  Cyril Suk (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Rick Leach (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 1997
ATP Tour 1997